Апкар Вартанович Харабаджахьян  (1929-2013) — специалист в области гигиены. Доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены Ростовского медицинского университета.

Биография 
Апкар Вартанович Харабаджахьян родился 27 июня 1929 года в городе Ростове-на-Дону. В 1954 году окончил Ростовский Государственный медицинский институт (ныне Ростовский государственный медицинский университет). По окончании института работал по распределению три года в лепрозориях, был главным врачом в Астраханском лепрозории.

С 1957 года стал главным санитарным врачом Северо-Кавказского управления гражданской авиации, потом, с 1960 года был ассистентом кафедры патологической физиологии Ростовского государственного медицинского института.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К механизму развития рефлексогенной гипертензии». Получил ученую степень кандидата медицинских наук, с 1969 года — доцент кафедры патологической физиологии Ростовского медицинского института. В 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Нейрогуморальные механизмы рефлекторной гипертензии». Получил ученую степень доктора медицинских наук. Его научными руководителями были заслуженный деятель науки, профессор А. Н. Гордиенко и профессор Б. А. Сааков.

В 1974 году Апкар Вартанович Харабаджахьян стал заведующим гигиеническим отделом Центральной научно-исследовательской лаборатории. С 1984 года работает в должности профессора кафедры гигиены детей и подростков и гигиены труда.

Область научных интересов: механизмы регуляции гипертензии, рациональное использование осадков сточных вод в народном хозяйстве, послетрудовая реабилитация и др.

Апкар Вартанович Харабаджахьян является автором около 150 научных работ, по его научным руководством были подготовлены и защищены одна докторская и три кандидатских диссертации.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Знак «Отличник здравоохранения» (1980).

Труды 
 Нейрогуморальные механизмы регуляции гипертензии (1970).
 Метод послетрудовой реабилитации в системе общественного здоровья.
 Кигель Г. Б. Харабаджахьян А. В. Показатели биологической нормы для лабораторных животных // Ростов-на-Дону, 1978.
 Каплиев В. А., Харабаджахьян А. В., Алефиренко В. И., Сулима К. И. и др. Методические рекомендации по коррекции работоспособности у рабочих и служащих промышленного предприятия средствами растительного происхождения: Раздел 2. Алгоритм формирования фитоэргономических коктейлей для практически здоровых лиц. Ростов н/Д, 1994. 35 с.
 Кигель Г. Б., Харабаджахьян А. В. и др. Показатели биологической нормы для лабораторных животных // Ростов-на-Дону, 1978.
 Эффекты послетрудовой реабилитации у здоровых и страдающих артериальными гипертензиями мужчин различных возрастов / Харабаджахьян А. В., Каплиев В. А. // Теория и практика физ. культуры. — 1994. — N 1-2.

Литература 
 Ростовская научная школа патофизиологов. — Ростов-н/Д.: Учебная типография РостГМУ, 2012.
 «С надеждой и верой. Врачи Дона» — Ростов-н/Д., 1998.

Ссылки 
 Апкар Вартанович Харабаджахьян 
 Диссертация Апкара Вартановича Харабаджахьяна 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Ростовского медицинского университета
Преподаватели Ростовского медицинского университета